Кемень () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кемень, Жигмонд (венг. Baron Kemény Zsigmond; 1814—1875) — венгерский писатель и публицист.
 Кемень, Тибор (венг. Kemény Tibor; 1913—1992) — венгерский футболист, игравший на позиции левого нападающего, тренер.

См. также 
 Кемени